Красные может означать:
 «Красные» — наименование социалистов и близких им движений (лейбористов, социал-демократов, коммунистов) в XIX — начале XX века, названные так из-за использовавшегося ими в качестве символа революционной борьбы пролетариата красного флага.
 «Красные» — самоназвание (по цвету использовавшегося флага) сторонников республики в России в начале 1917 года.
 «Красные» — наименование большевиков и союзных им сил в ходе Гражданской войны в России; антоним «белых».
 «Красные» или «козлы» — заключённые, открыто сотрудничающие с администрацией, занимающие какую-либо административную должность.
 «Красные» — название радикальной организации участников польского восстания 1863 года.
 «Красные» — фильм американского режиссёра Генри Уоррена Битти (1981 год, США) о жизни американского писателя, журналиста и коммуниста Джона Рида.
 Красные — деревня, Сонковский район, Тверская область, Россия
«Красные» — украинская общественно-политическая организация

См. также 
 Красное
 Красный флаг
 Ред